Por el término Triple Alianza se conocen varias coaliciones entre países, como:

 Triple Alianza (México), ciudades-estado de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, en el ;
 Triple Alianza (1668): Inglaterra, los Países Bajos y Suecia;
 Triple Alianza (1717): Gran Bretaña, los Países Bajos y Francia;
 Triple Alianza (1861): Inglaterra, Francia y España, que celebraron la Convención de Londres, en donde se pactaron acuerdos sobre las obligaciones que tenía pendiente México con cada una de las tres potencias;
 Guerra de la Triple Alianza (1864-1870): Brasil, Uruguay y Argentina unidos para luchar militarmente contra Paraguay
 Tratado Secreto de la Triple Alianza
 Triple Alianza (1873): El Salvador, Guatemala y Nicaragua, por un lado, contra Costa Rica, por el otro; con la adhesión de Honduras, pasó a ser la Cuádruple Alianza.
 Triple Alianza (1882): Alemania, el Imperio austrohúngaro e Italia.
 Triple Alianza también fue el término utilizado en el primer pacto entre los nacionalismos catalán, vasco y gallego firmado en 1923 y conocido como Galeusca.